Wikimedia Commons – archivio di immagini, suoni ed altri file multimediali con licenza libera.
 Commons, termine anglofono che indica i beni comuni.
Creative Commons – organizzazione non a scopo di lucro dedicata all'espansione delle opere di creatività offerte alla condivisione e all'utilizzo pubblici.
Licenze Creative Commons – licenze di diritto d'autore messe a disposizione del pubblico dalla Creative Commons.
House of Commons (in italiano Camera dei comuni) – una delle due assemblee parlamentari di alcuni Parlamenti di derivazione anglosassone.
House of Commons – camera dei comuni del Regno Unito, una delle due assemblee del Parlamento britannico.

Persone
Kris Commons – calciatore inglese naturalizzato scozzese
John Commons – economista statunitense